Torpille (motorfiets), Belgisch merk
Torpille (automerk), Frans merk